Юханссон (Johansson, от Johans + son — «сын Юхана») — фамилия шведского происхождения. Самая распространённая фамилия в Швеции.

Известные носители

А 
 Юханссон, Адам (род. 1983) — шведский футболист.
 
 Юханссон, Альма (1880—1974) — шведская миссионерка, очевидец геноцида армян.
 Юханссон, Андерс (род. 1962) — шведский музыкант.
 
 Юханссон, Арне — шведский ориентировщик.
 Юханссон, Арон (1860—1936) — шведский архитектор.

Б—Е 
 Юханссон, Бу (род. 1942) — шведский футболист и тренер.
 
 Юханссон, Гуннар (1924—2003) — шведский футболист и футбольный тренер.
 Юханссон, Дональд (1913—2004) — шведский лыжник.
 Юханссон, Енни (род. 1988) — шведская пловчиха.

И, Й 
 Юханссон, Ивар (1903—1979) — шведский борец греко-римского и вольного стилей.
 Юханссон, Ильва (род. 1964) — шведская женщина-политик.
 Юханссон, Инге (1916—1966) — шведский шахматист.
 Юханссон, Ингемар (1932—2009) — шведский боксёр.
 Юханссон, Ирис (род. 1945) — шведская писательница, исследовательница аутизма.
 Юханссон, Ирма (род. 1932) — шведская лыжница.
 Юханссон, Йенни (род. 1977) — шведская ориентировщица.
 Юханссон, Йенс (род. 1963) — шведский клавишник и пианист в жанре пауэр-метал.
 Юханссон, Йеспер (род. 1992) — шведский кёрлингист.
 Юханссон, Йоахим (род. 1982) — шведский теннисист.

К, Л 
 Юханссон, Калле (род. 1967) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Камилла (более известна под фамилией Норин; род. 1971) — шведская кёрлингистка.
 
 Юханссон, Кент-Улле (род. 1960) — шведский борец греко-римского стиля.
 Юханссон, Клас (1884—1949) — шведский борец греко-римского стиля.
 Юханссон, Кристер — шведский лыжник.
 Юханссон, Ларс (более известный под именем Лусидор; 1638—1674) — шведский поэт XVII века.
 Юханссон, Леннарт (1929—2019) — шведский футбольный функционер, президент УЕФА (1990—2007).

М, Н 
 Юханссон, Магнус (род. 1973) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Мария (род. 1956) ― шведская актриса, кинорежиссёр.
 Юханссон, Марко (род. 1998) ― шведский футболист, вратарь.
 Юханссон, Маркус (род. 1990) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Мартин (1918—1999) — шведский шахматист.
 Юханссон, Матиас (род. 1974) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Матильда (род. 1985) — французская теннисистка.
 Юханссон, Нильс-Эрик (род. 1980) — шведский футболист.

О, П 
 Юханссон, Оке (1928—2014) — шведский футболист.
 
 Юханссон, Пер (род. 1968) — шведский гандбольный тренер.
 Юханссон, Пётр (род. 1995) — шведский футболист.

Р, С 
 Юханссон, Рикард (1882—1952) — шведский фигурист.
 Юханссон, Робин (род. 1988) — шведский киберспортсмен.
 Юханссон, Роджер (род. 1967) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Роланд — шведский музыкант, вокалист групп Sonic Syndicate и The Unguided.
 
 Юханссон, Сверкер (род. 1961) — шведский физик, создавший с помощью бота несколько миллионов статей в Википедии о видах животных и растений.
 Юханссон, Стефан (род. 1956) — шведский автогонщик, пилот Формулы-1.

Т 
 
 
 Юханссон, Туре (1912—1986) — шведский борец вольного стиля.

Ф, Х 
 
 Юханссон (Свенссон, Свенссон-Юханссон), Фрида (род. 1970) — шведская легкоатлетка.
 Юханссон, Хенна (род. 1991) — шведская спортсменка, борец вольного стиля.
 Юханссон, Херман (род. 1997) — шведский футболист.

Э—Ю 
 Юханссон, Элизабет (в замужестве Густафсон; род. 1964) — шведская кёрлингистка.
 Юханссон, Элин (род. 1990) — шведская тхэквондистка.
 Юханссон, Эмма (род. 1983) — шведская велогонщица.
 
 Юханссон, Юнатан Лиллебрур (род. 1975) — финский футболист.
 Юханссон, Юхан Петтер (1853—1943) — шведский изобретатель, промышленник.

Я 
 Юханссон, Якоб (род. 1990) — шведский футболист.
 Юханссон, Ялмар (1874—1957) — шведский прыгун в воду.
 Юханссон, Ян (1931—1968) — шведский пианист и аранжировщик.

См. также 
 Статьи Википедии, начинающиеся с «Юханссон»
 Статьи Википедии, начинающиеся с «Йоханссон»